St. Croix River oder Saint Croix River ist der Name folgender Flüsse:

* St. Croix River (Avon River), in Nova Scotia (Kanada)
 St. Croix River (Maine-New Brunswick), in Maine (Vereinigte Staaten) und New Brunswick (Kanada)
 Saint Croix River (Mississippi River), in Minnesota und Wisconsin (Vereinigte Staaten)